Infinity kan syfta på:

 Infinity –  amerikanska gruppen Journeys fjärde album, släppt 1978
 Infinity (yacht sjösatt 2014) – superyacht tillverkad av Oceanco
 Infinity (yacht sjösatt 2021) – megayacht tillverkad av Oceanco
 Infinity-bassäng – reflekterande sjö eller simbassäng där vattnet flödar över
 Never 7: The End of Infinity – datorspel